У рачунарству, -{base64}- је врста шифровања које бинарни приказ конвертује у -{ASCII}-, 7-битни запис који користи само мала и велика слова латинице (-{A-Z, a-z}-), бројеве (0-9) и знакове „+“ и „/“ и симбол „=“ који приказује само суфикс.

Спецификације -{base64}- се налазе у документима -{RFC}- 1421 и -{RFC}- 2045.

Ова врста шифровања се обично користи у електронској пошти и интернету по -{MIME}- стандарду.

Base64 табела
Base64 табела индекса:

Спољашње везе 

 Base64 Decode 
 Base64 Decode Online

__БЕЗКН__

Електронска пошта
Интернет стандарди